Rooney může být:

křestní jméno
 Rooney Mara (* 1985) – americká herečka

příjmení
 Anne Rooney (* 1959) – britská spisovatelka
 Martyn Rooney (* 1987) – britský atlet, běžec
 Mickey Rooney (1920–2014) – americký herec a komik
 Wayne Rooney (* 1985) – anglický fotbalový útočník a reprezentant